Le mot archive (s)  désigne de manière générale le lieu et la procédure de stockage d'information. Les archives sont plus ou moins rapidement « ouvertes » (selon Jacques Derrida,  , mais il a des significations plus précises qui varient selon le contexte :

 en termes juridiques et en archivistique, les archives sont définies comme l'ensemble des documents de toute nature produits et reçus par un organisme public ou privé, ou par un particulier dans l'exercice de ses activités (lettres, notes, rapports, études, plans, feuilles de calcul, etc.). Elles s'organisent en fonds d'archives composés de dossiers et de pièces et caractérisés par la provenance des documents, à l'exclusion de tout rassemblement par sujet  ou par thème (dans ce cas il s'agit de collection ou de dossier documentaire et non d'archives). Le terme peut servir également à désigner le bâtiment ou le local abritant les archives, ainsi que le service ou l'institution chargée de leur gestion ;
 en sciences de l'information et des bibliothèques, le terme  archives est parfois employé pour désigner des documents imprimés et publiés ou des œuvres audiovisuelles qui, bien que n'étant plus consultés que de manière exceptionnelle, sont conservés pour leur valeur historique (voir archivage électronique) ;
 en informatique, une archive est un fichier souvent compressé qui peut contenir plusieurs fichiers et répertoires ;
 en musique, Archive est un groupe de musique alternative anglais ;
Archive (film) (2020) est un premier film britannique de science-fiction écrit et dirigé par Gavin Rothery ;
 Internet Archive est un site Internet consacré à l'archivage d'Internet.
 Blue Archive est un jeu vidéo sorti en 2021.
 Archive 81 est un feuilleton fantastique diffusé sur Netflix en 2022.

Notes et références